

Капюлін — переписна місцевість, штат Колорадо
 Капюлін — переписна місцевість, штат Нью-Мексико